Worstelen is een van de sporten die op de Olympische Spelen worden beoefend. Deze pagina geeft de lijst van olympische medaillewinnaars in deze sport.

Mannen

Grieks-Romeins

Bantamgewicht 
- 1924-1928: tot 58 kg
- 1932-1936: tot 56 kg
- 1948-1996: tot 57 kg
- 2000: tot 58 kg
- 2004-2012: tot 55 kg
- 2016: tot 59 kg
- 2020: tot 60 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Lichtgewicht 
- 1908: tot 66,6 kg
- 1912-1928: tot 67,5 kg
- 1932-1936: tot 66 kg
- 1948-1960: tot 67 kg
- 1964-1968: tot 70 kg
- 1972-1996: tot 68 kg
- 2000: tot 69 kg
- 2004-2016: tot 66 kg
- 2020: tot 67 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Weltergewicht 
- 1932-1936: tot 72 kg
- 1948-1960: tot 73 kg
- 1964-1996: tot 78 kg
- 2000: tot 76 kg
- 2004-2012: tot 74 kg
- 2016: tot 75 kg
- 2020: tot 77 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Middengewicht 
- 1908: tot 73 kg
- 1912-1936: tot 75 kg (1912: Middengewicht A)
- 1948-1960: tot 79 kg
- 1964-1968: tot 87 kg
- 1972-1996: tot 82 kg
- 2000: tot 85 kg
- 2004-2012: tot 84 kg
- 2016: tot 85 kg
- 2020: tot 87 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Zwaargewicht 
- 1896: open
- 1908: boven 93 kg
- 1912-1928: boven 82,5 kg
- 1932-1960: boven 87 kg
- 1964-1968: boven 97 kg
- 1972-1996: tot 100 kg
- 2000: tot 97 kg
- 2004-2012: tot 96 kg
- 2016: tot 98 kg
- 2020: tot 97 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Superzwaargewicht 
- 1972-1996: boven 100 kg
- 2000: tot 130 kg
- 2004-2012: tot 120 kg
- 2016-2020: tot 130 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vrije stijl

Bantamgewicht 
- 1904: tot 56,70 kg
- 1908: tot 54 kg
- 1924-1936: tot 56 kg
- 1948-1996: tot 57 kg
- 2000: tot 58 kg
- 2004-2012: tot 55 kg
- 2016-2020: tot 57 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Lichtgewicht 
- 1904: tot 65,77 kg
- 1908: tot 66,60 kg
- 1920-1936: tot 67,5 kg
- 1948-1960: tot 67 kg
- 1964-1968: tot 70 kg
- 1972-1996: tot 68 kg
- 2000: tot 69 kg
- 2004-2012: tot 66 kg
- 2016-2020: tot 65 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Weltergewicht 
- 1904: tot 71,67 kg
- 1920-1936: tot 72 kg
- 1948-1960: tot 73 kg
- 1964-1996: tot 78 kg
- 2000: tot 76 kg
- 2004-2020: tot 74 kg

 * Op 7 november 2012 maakte het IOC bekend dat de Oezbeekse worstelaar Soslan Tigijev zijn bronzen medaille moest inleveren wegens dopinggebruik. De Hongaar Gábor Hatos kreeg de medaille toegewezen.
 Meervoudige medaillewinnaars

Middengewicht 
- 1908: tot 73 kg
- 1920-1936: tot 75 kg
- 1948-1960: tot 79 kg
- 1964-1968: tot 87 kg
- 1972-1996: tot 82 kg
- 2000: tot 85 kg
- 2004-2012: tot 84 kg
- 2016-2020: tot 86 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Zwaargewicht 
- 1904: boven 71,67 kg
- 1908: boven 73 kg
- 1920: boven 82,5 kg
- 1924-1960: boven 87 kg
- 1964-1968: boven 97 kg
- 1972-1996: tot 100 kg
- 2000: tot 97 kg
- 2004-2012: tot 96 kg
- 2016-2020: tot 97 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Superzwaargewicht 
- 1972-1996: boven 100 kg
- 2000: tot 130 kg
- 2004-2012: tot 120 kg
- 2016-2020: tot 125 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vrouwen

Vrije stijl

Vlieggewicht 
- 2004-2016: tot 48 kg
- 2020: tot 50 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Bantamgewicht 
- 2016-2020: tot 53 kg

Weltergewicht 
- 2016-2020: tot 58 kg

Middengewicht 
 2004-2016: tot 63 kg
 2020: tot 62 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Halfzwaargewicht 
 2016: tot 69 kg
 2020: tot 68 kg

Zwaargewicht 
- 2004-2012: tot 72 kg
- 2016: tot 75 kg
- 2020: tot 76 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Medaillewinnaars in verschillende klassen

Afgevoerde onderdelen

Grieks-Romeins

Lichtvlieggewicht 
- 1972-1996: tot 48 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vlieggewicht 
- 1948-1996: tot 52 kg
- 2000: tot 54 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vedergewicht 
- 1912-1920: tot 60 kg
- 1924-1928: tot 62 kg
- 1932-1936: tot 61 kg
- 1948-1960: tot 62 kg
- 1964-1968: tot 63 kg
- 1972-1996: tot 62 kg
- 2000-: tot 63 kg
- 2004-2012: tot 60 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Halfzwaargewicht 
- 1908: tot 93 kg
- 1912-1928: tot 82,5 kg (1912: Middengewicht B)
- 1932-1960: tot 87 kg
- 1964-1968: tot 97 kg
- 1972-1996: tot 90 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vrije stijl

Lichtvlieggewicht (m) 
- 1904: tot 47,60 kg
- 1972-1996: tot 48 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vlieggewicht (m) 
- 1904: tot 52,16 kg
- 1948-1996: tot 52 kg
- 2000: tot 54 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Vedergewicht (m) 
- 1904: tot 61,33 kg
- 1908: tot 60,30 kg
- 1920-1936: tot 61 kg
- 1948-1960: tot 62 kg
- 1964-1968: tot 63 kg
- 1972-1996: tot 62 kg
- 2000: tot 63 kg
- 2004-2012: tot 60 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Halfzwaargewicht (m) 
- 1920: tot 82,5 kg
- 1924-1960: tot 87 kg
- 1964-1968: tot 97 kg
- 1972-1996: tot 90 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Lichtgewicht (v) 
- 2004-2012: tot 55 kg

 Meervoudige medaillewinnaars

Worstelen
Worstelen op de Olympische Spelen